Welles kan syfta på

 Thomas Welles (1590-1659) amerikansk politiker
 Orson Welles (1915-1985) amerikansk regissör och skådespelare
 Terri Welles (född 1956) amerikansk skådespelerska och fotomodell
 Tori Welles (född 1967) amerikansk porrskådespelerska

Se även 
 Wells